Триполі — столиця Лівії.
 Триполі (Греція)
 Триполі (Ліван)

Дивись також 
 Трипілля (значення)

Посилання